«Актуа́льные пробле́мы эконо́мики и пра́ва» — ежеквартальный федеральный рецензируемый научный журнал России, посвящённый актуальным теоретическим и практическим проблемам экономики и права.

Издаётся с 2007 года. Учредитель — Институт экономики, управления и права (г. Казань).

Входит в утвержденный ВАК Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Индексируется в РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, RePEc и КиберЛенинка.

Главные редакторы 
 В. Г. Тимирясов (2007 — 2013), ректор Институт экономики, управления и права (г. Казань), профессор;
 И. И. Бикеев (с 2013), первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), профессор

Редакционная коллегия 
В состав редколлегии входят:
 Крамин Т. В., доктор экономических наук, профессор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), куратор направления экономических наук (г. Казань, Россия)
 Кабанов П. А., доктор юридических наук, профессор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), куратор направления юридических наук (г. Казань, Россия)
 Алм Дж., профессор экономики Тулейнского Университета (г. Новый Орлеан, США)
 Апосталакис А., доктор экономики, профессор Критского института технологического образования (г. Ираклион, Греция)
 Бод П. А., доктор наук, профессор Университета Корвина (г. Будапешт, Венгрия)
 Габдуллин Р. Б., кандидат экономических наук, ассоциированный профессор Университета международного бизнеса (г. Алматы, Казахстан)
 Гилинский Я. И., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия)
 Гондолф В. Эдвард, доктор психологии Университета Индианы в Пенсильвании (Индиана, США)
 Жалелева Р. З., доктор экономических наук, главный научный сотрудник Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (г. Алматы, Казахстан)
 Демченко С. Г., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и маркетинга Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (г. Казань, Россия)
 Джефри Ш., доктор философии в области экономики, профессор Университета Портсмута (г. Портсмут, Великобритания)
 Каменков В. С., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь)
 Ключник А. В., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мирового сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности Николаевского национального аграрного университета (г. Николаев (Николаевская область), Украина)
 Кури Х., доктор психологических наук, профессор Фрайбургского университета (г. Фрайбург, Германия)
 Лазарев В. В., доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом имплементации решений судебных органов в законодательство Российской Федерации Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Латов Ю. В., доктор социологических наук, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Академии управления МВД РФ (г. Москва, Россия)
 Мешко Г., заместитель декана факультета наук безопасности в Мариборском университете (г. Марибор, Словения)
 Мигус И. П., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и экономической безопасности Черкасского национального университета имени Б. Хмельницкого (г. Черкассы, Украина)
 Миндагулов А. Х., доктор юридических наук, профессор Российского нового университета (г. Москва, Россия)
 Музыченко А. С., доктор экономических наук, профессор Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины (г. Умань, Украина)
 Неклесса А. И., доктор экономических наук, председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации, член бюро Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, заместитель генерального директора Института экономических стратегий, директор Центра геоэкономических исследований Института Африки РАН (г. Москва, Россия)
 Нуреев Р. М., доктор экономических наук, глава департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва, Россия)
 Поклад В. И., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой криминологии, конфликтологии и социологии Луганского государственного университета внутренних дел им. Э.А. Дидоренко (г. Луганск)
 Рустемова Г. Р., доктор юридических наук, профессор Алматинской академии МВД Республики Казахстан (г. Алматы, Казахстан)
 Серрано-Майло А., профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Национального университета дистанционного образования (г. Мадрид, Испания)
 Тихомиров Ю. А., доктор юридических наук, профессор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Москва, Россия)
 Турецкий Н. Н., доктор юридических наук, председатель Союза криминологов Казахстана им. Елегена Каиржанова (г. Астана, Казахстан)
 Тыминский В. Г., почетный доктор, профессор, кандидат геолого-минералогических наук, вице-президент РАЕН, президент Европейской академии естественных наук (г. Ганновер, Германия)
 Фидрмук Дж., профессор международной экономики Университета Зеппелин (г. Фридрихсхафен, Германия)
 Чирва О. Г., доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансов, учета и экономической безопасности Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины (г. Умань, Украина)
 Шабанова Л. Б., доктор экономических наук, профессор Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань, Россия)
 Шаймиева Э. Ш., доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (г. Казань, Россия)
 Шестаков Д. А., доктор юридических наук, профессор и заведующий криминологической лабораторией юридического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, профессор Санкт-Петербургского университета МВД РФ (г. Санкт-Петербург, Россия)
 Юнусов А. А., доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (г. Казань, Россия)

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Актуальные проблемы экономики и права»
 Профиль журнала «Актуальные проблемы экономики и права» на официальном сайте ВАК при Министерстве образования и науки РФ
 Профиль журнала «Актуальные проблемы экономики и права» в РИНЦ

Примечания 

Журналы по алфавиту
Журналы Казани
Журналы ВАК Минобрнауки России
Экономические журналы
Юридические журналы
Юридические издания России
Печатные издания, возникшие в 2007 году